Мантойфель — фамилия. Известные носители:
 Мантойфель, Фриц (1875—1941) — немецкий гимнаст, двукратный чемпион Олимпийских игр 1896 года.
 Мантойфель, Хассо фон (1897—1978) — военачальник Третьего рейха, генерал танковых войск вермахта.